Il singolare  del Jalisco Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Paul Capdeville ha battuto in finale Pierre-Ludovic Duclos 7–5, 6–1.

Teste di serie

 João Souza (semifinali)
 Paul Capdeville (campione)
 Bobby Reynolds (primo turno)
 Carlos Salamanca (quarti di finale)

  Vasek Pospisil (quarti di finale)
  Amir Weintraub (secondo turno)
  Danai Udomchoke (primo turno)
  Ivo Klec (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Jalisco Open 2011